Registrar bezeichnet:

 die für die Domain- oder Session-Initiation-Protocol-Registrierung verantwortliche Firma, siehe Domain Name Registrar
 die Person, die für die Verwaltung der zum Museum gehörenden Sammlungen verantwortlich ist, siehe Registrar (Museum)
 die Person, die für die Verwaltung von Akten in einer (Alt-)Registratur zuständig ist
 in vielen englischsprachigen Ländern den Chef der Universitätsverwaltung, analog zum Kanzler im deutschsprachigen Bereich.